Система APG, или Система APG I, — таксономическая система классификации цветковых растений, разработанная «Группой филогении покрытосеменных» (Angiosperm Phylogeny Group, APG) и опубликованная в 1998 году в журнале «Annals of the Missouri Botanical Garden» в статье «An ordinal classification for the families of flowering plants».

Общая информация 
Система отличается от всех ранее имевшихся систем классификации цветковых растений в первую очередь тем, что в своей основе базируется не на интегральных принципах доказательства родственных связей между таксонами, а на кладистическом анализе ДНК-последовательностей трёх генов — двух генов хлоропластов и одного гена, кодирующего рибосомы. Показательно, что состав групп, выделенных в результате молекулярных исследований, подтверждается результатами исследований, основанных и на других принципах; так, например, морфологический анализ пыльцы подтверждает существенное различие между группой, называемой в новой Системе «eudicots», и прочими таксонами, ранее относимыми к двудольным растениям.

Некоторые давно установленные семейства в Системе разделены, другие же семейства, наоборот, объединены.

Основные разработчики Системы — участники «Группы филогении покрытосеменных» Коре Бремер (Kåre Bremer, Факультет систематики растений, Уппсальский университет, Швеция), Марк Чейз (Mark W. Chase, Jodrell Laboratory, Королевские ботанические сады в Кью, Великобритания) и Питер Стивенс (Peter F. Stevens, Harvard University Herbaria, Гарвардский университет, США). Определённый вклад в разработку Системы внесли также Arne A. Anderberg, Anders Backlund, Birgitta Bremer, Barbara G. Briggs, Peter K. Endress, Michael F. Fay, Peter Goldblatt, Mats H. G. Gustafsson, Sara B. Hoot, Walter S. Judd, Mari Källersjö, Elizabeth A. Kellogg, Kathleen A. Kron, Donald H. Les, Cynthia M. Morton, Daniel L. Nickrent, Richard G. Olmstead, Robert A. Price, Christopher J. Quinn, James E. Rodman, Paula J. Rudall, Vincent Savolainen, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Kenneth J. Sytsma, Mats Thulin.

На смену Системе APG в 2003 году пришла Система классификации APG II, в 2009 году — Система классификации APG III, в 2016 году — Система APG IV.

Основные группы Системы 
Одной из особенностей Системы является то, что авторы не стали устанавливать ботанических названий для групп таксонов ранга выше порядка, объясняя это тем, что такие группы являются в достаточно степени условными и связи между ними исследованы в недостаточной степени. Названия этих групп даны в Системе только на английском языке (monocots, eudicots, rosids, asterids).

Состав групп 
Семейства, названия которых имеют вид [+ …] (так называемые «брекетированные семейства»), могут рассматриваться и в составе того семейства, к которому они «прикреплены», и как самостоятельные семейства.

Всего в Системе установлены 462 семейства и 40 порядков.

В начале каждой группы находятся те семейства и порядки, место которых в подчинённой (нижестоящей группе) является неопределённым.
 angiosperms
 Amborellaceae
 Austrobaileyaceae
 Canellaceae
 Chloranthaceae
 Hydnoraceae
 Illiciaceae
 Nymphaeaceae [+ Cabombaceae]
 Rafflesiaceae
 Schisandraceae
 Trimeniaceae
 Winteraceae
 Ceratophyllales
 Ceratophyllaceae
 Laurales
 Atherospermataceae
 Calycanthaceae
 Gomortegaceae
 Hernandiaceae
 Lauraceae
 Monimiaceae
 Siparunaceae
 Magnoliales
 Annonaceae
 Degeneriaceae
 Eupomatiaceae
 Himantandraceae
 Magnoliaceae
 Myristicaceae
 Piperales
 Aristolochiaceae
 Lactoridaceae
 Piperaceae
 Saururaceae
 monocots
 Corsiaceae
 Japonoliriaceae
 Nartheciaceae
 Petrosaviaceae
 Triuridaceae
 Acorales
 Acoraceae
 Alismatales
 Alismataceae
 Aponogetonaceae
 Araceae
 Butomaceae
 Cymodoceaceae
 Hydrocharitaceae
 Juncaginaceae
 Limnocharitaceae
 Posidoniaceae
 Potamogetonaceae
 Ruppiaceae
 Scheuchzeriaceae
 Tofieldiaceae
 Zosteraceae
 Asparagales
 Agapanthaceae
 Agavaceae
 Alliaceae
 Amaryllidaceae
 Anemarrhenaceae
 Anthericaceae
 Aphyllanthaceae
 Asparagaceae
 Asphodelaceae
 Asteliaceae
 Behniaceae
 Blandfordiaceae
 Boryaceae
 Convallariaceae
 Doryanthaceae
 Hemerocallidaceae
 Herreriaceae
 Hyacinthaceae
 Hypoxidaceae
 Iridaceae
 Ixioliriaceae
 Lanariaceae
 Laxmanniaceae
 Orchidaceae
 Tecophilaeaceae
 Themidaceae
 Xanthorrhoeaceae
 Xeronemataceae
 Dioscoreales
 Burmanniaceae
 Dioscoreaceae
 Taccaceae
 Thismiaceae
 Trichopodaceae
 Liliales
 Alstroemeriaceae
 Campynemataceae
 Colchicaceae
 Liliaceae
 Luzuriagaceae
 Melanthiaceae
 Philesiaceae
 Ripogonaceae
 Smilacaceae
 Pandanales
 Cyclanthaceae
 Pandanaceae
 Stemonaceae
 Velloziaceae
 commelinoids
 Abolbodaceae
 Bromeliaceae
 Dasypogonaceae
 Hanguanaceae
 Mayacaceae
 Rapateaceae
 Arecales
 Arecaceae
 Commelinales
 Commelinaceae
 Haemodoraceae
 Philydraceae
 Pontederiaceae
 Poales
 Anarthriaceae
 Centrolepidaceae
 Cyperaceae
 Ecdeiocoleaceae
 Eriocaulaceae
 Flagellariaceae
 Hydatellaceae
 Joinvilleaceae
 Juncaceae
 Poaceae
 Prioniaceae
 Restionaceae
 Sparganiaceae
 Thurniaceae
 Typhaceae
 Xyridaceae
 Zingiberales
 Cannaceae
 Costaceae
 Heliconiaceae
 Lowiaceae
 Marantaceae
 Musaceae
 Strelitziaceae
 Zingiberaceae
 eudicots
 Buxaceae
 Didymelaceae
 Sabiaceae
 Trochodendraceae [+ Tetracentraceae]
 Proteales
 Nelumbonaceae
 Platanaceae
 Proteaceae
 Ranunculales
 Berberidaceae
 Circaeasteraceae [+ Kingdoniaceae]
 Eupteleaceae
 Lardizabalaceae
 Menispermaceae
 Papaveraceae [+ Fumariaceae, Pteridophyllaceae]
 Ranunculaceae
 core eudicots
 Aextoxicaceae
 Berberidopsidaceae
 Dilleniaceae
 Gunneraceae
 Myrothamnaceae
 Vitaceae
 Caryophyllales
 Achatocarpaceae
 Aizoaceae
 Amaranthaceae
 Ancistrocladaceae
 Asteropeiaceae
 Basellaceae
 Cactaceae
 Caryophyllaceae
 Didiereaceae
 Dioncophyllaceae
 Droseraceae
 Drosophyllaceae
 Frankeniaceae
 Molluginaceae
 Nepenthaceae
 Nyctaginaceae
 Physenaceae
 Phytolaccaceae
 Plumbaginaceae
 Polygonaceae
 Portulacaceae
 Rhabdodendraceae
 Sarcobataceae
 Simmondsiaceae
 Stegnospermataceae
 Tamaricaceae
 Santalales
 Olacaceae
 Opiliaceae
 Loranthaceae
 Misodendraceae
 Santalaceae
 Saxifragales
 Altingiaceae
 Cercidiphyllaceae
 Crassulaceae
 Daphniphyllaceae
 Grossulariaceae
 Haloragaceae
 Hamamelidaceae
 Iteaceae
 Paeoniaceae
 Penthoraceae
 Pterostemonaceae
 Saxifragaceae
 Tetracarpaeaceae
 rosids
 Aphloiaceae
 Crossosomataceae
 Ixerbaceae
 Krameriaceae
 Picramniaceae
 Podostemaceae
 Stachyuraceae
 Staphyleaceae
 Tristichaceae
 Zygophyllaceae
 Geraniales
 Francoaceae
 Geraniaceae [+ Hypseocharitaceae]
 Greyiaceae
 Ledocarpaceae
 Melianthaceae
 Vivianiaceae
 eurosids I
 Celastraceae
 Huaceae
 Parnassiaceae [+ Lepuropetalaceae]
 Stackhousiaceae
 Cucurbitales
 Anisophylleaceae
 Begoniaceae
 Coriariaceae
 Corynocarpaceae
 Cucurbitaceae
 Datiscaceae
 Tetramelaceae
 Fabales
 Fabaceae
 Polygalaceae
 Quillajaceae
 Surianaceae
 Fagales
 Betulaceae
 Casuarinaceae
 Fagaceae
 Juglandaceae
 Myricaceae
 Nothofagaceae
 Rhoipteleaceae
 Ticodendraceae
 Malpighiales
 Achariaceae
 Balanopaceae
 Caryocaraceae
 Chrysobalanaceae
 Clusiaceae
 Dichapetalaceae
 Erythroxylaceae
 Euphorbiaceae
 Euphroniaceae
 Flacourtiaceae
 Goupiaceae
 Hugoniaceae
 Humiriaceae
 Hypericaceae
 Irvingiaceae
 Ixonanthaceae
 Lacistemaceae
 Linaceae
 Malesherbiaceae
 Malpighiaceae
 Medusagynaceae
 Ochnaceae
 Pandaceae
 Passifloraceae
 Putranjivaceae
 Quiinaceae
 Rhizophoraceae
 Salicaceae
 Scyphostegiaceae
 Trigoniaceae
 Turneraceae
 Violaceae
 Oxalidales
 Cephalotaceae
 Connaraceae
 Cunoniaceae
 Elaeocarpaceae
 Oxalidaceae
 Tremandraceae
 Rosales
 Barbeyaceae
 Cannabaceae
 Cecropiaceae
 Celtidaceae
 Dirachmaceae
 Elaeagnaceae
 Moraceae
 Rhamnaceae
 Rosaceae
 Ulmaceae
 Urticaceae
 eurosids II
 Tapisciaceae
 Brassicales
 Akaniaceae [+ Bretschneideriaceae]
 Bataceae
 Brassicaceae
 Caricaceae
 Emblingiaceae
 Gyrostemonaceae
 Koeberliniaceae
 Limnanthaceae
 Moringaceae
 Pentadiplandraceae
 Resedaceae
 Salvadoraceae
 Setchellanthaceae
 Tovariaceae
 Tropaeolaceae
 Malvales
 Bixaceae [+ Diegodendraceae]
 Cistaceae
 Cochlospermaceae
 Dipterocarpaceae
 Malvaceae
 Muntingiaceae
 Neuradaceae
 Sarcolaenaceae
 Sphaerosepalaceae
 Thymelaeaceae
 Myrtales
 Alzateaceae
 Combretaceae
 Crypteroniaceae
 Heteropyxidaceae
 Lythraceae
 Melastomataceae
 Memecylaceae
 Myrtaceae
 Oliniaceae
 Onagraceae
 Penaeaceae
 Psiloxylaceae
 Rhynchocalycaceae
 Vochysiaceae
 Sapindales
 Anacardiaceae
 Biebersteiniaceae
 Burseraceae
 Kirkiaceae
 Meliaceae
 Nitrariaceae [+ Peganaceae]
 Rutaceae
 Sapindaceae
 Simaroubaceae
 asterids
 Cornales
 Cornaceae [+ Nyssaceae]
 Grubbiaceae
 Hydrangeaceae
 Hydrostachyaceae
 Loasaceae
 Ericales
 Actinidiaceae
 Balsaminaceae
 Clethraceae
 Cyrillaceae
 Diapensiaceae
 Ebenaceae
 Ericaceae
 Fouquieriaceae
 Halesiaceae
 Lecythidaceae
 Marcgraviaceae
 Myrsinaceae
 Pellicieraceae
 Polemoniaceae
 Primulaceae
 Roridulaceae
 Sapotaceae
 Sarraceniaceae
 Styracaceae
 Symplocaceae
 Ternstroemiaceae
 Tetrameristaceae
 Theaceae
 Theophrastaceae
 euasterids I
 Boraginaceae
 Plocospermataceae
 Vahliaceae
 Garryales
 Aucubaceae
 Eucommiaceae
 Garryaceae
 Oncothecaceae
 Gentianales
 Apocynaceae
 Gelsemiaceae
 Gentianaceae
 Loganiaceae
 Rubiaceae
 Lamiales
 Acanthaceae
 Avicenniaceae
 Bignoniaceae
 Buddlejaceae
 Byblidaceae
 Cyclocheilaceae
 Gesneriaceae
 Lamiaceae
 Lentibulariaceae
 Myoporaceae
 Oleaceae
 Paulowniaceae
 Pedaliaceae [+ Martyniaceae]
 Phrymaceae
 Plantaginaceae
 Schlegeliaceae
 Scrophulariaceae
 Stilbaceae
 Tetrachondraceae
 Verbenaceae
 Solanales
 Convolvulaceae
 Hydroleaceae
 Montiniaceae
 Solanaceae
 Spenocleaceae
 euasterids II
 Adoxaceae
 Bruniaceae
 Carlemanniaceae
 Columelliaceae [+ Desfontainiaceae]
 Eremosynaceae
 Escalloniaceae
 Icacinaceae
 Polyosmaceae
 Sphenostemonaceae
 Tribelaceae
 Apiales
 Apiaceae
 Araliaceae
 Aralidiaceae
 Griseliniaceae
 Melanophyllaceae
 Pittosporaceae
 Torricelliaceae
 Aquifoliales
 Aquifoliaceae
 Helwingiaceae
 Phyllonomaceae
 Asterales
 Alseuosmiaceae
 Argyrophyllaceae
 Asteraceae
 Calyceraceae
 Campanulaceae [+ Lobeliaceae]
 Carpodetaceae
 Donatiaceae
 Goodeniaceae
 Menyanthaceae
 Pentaphragmataceae
 Phellinaceae
 Rousseaceae
 Stylidiaceae
 Dipsacales
 Caprifoliaceae
 Diervillaceae
 Dipsacaceae
 Linnaeaceae
 Morinaceae
 Valerianaceae

Дополнительный список 
В дополнительный список входят 25 семейств, не имеющих в Системе APG определённого положения
 Balanophoraceae
 Bonnetiaceae
 Cardiopteridaceae
 Ctenolophonaceae
 Cynomoriaceae
 Cytinaceae
 Dipentodontaceae
 Elatinaceae
 Geissolomataceae
 Hoplestigmataceae
 Kaliphoraceae
 Lepidobotryaceae
 Lissocarpaceae
 Lophopyxidaceae
 Medusandraceae
 Mettenusiaceae
 Mitrastemonaceae
 Paracryphiaceae
 Pentaphylacaceae
 Peridiscaceae
 Plagiopteraceae
 Pottingeriaceae
 Sladeniaceae
 Strasburgeriaceae
 Tepuianthaceae

Алфавитные списки

Список порядков 
Список порядков Системы APG в алфавитном порядке. Всего в списке — 40 порядков.

Список семейств 
Список семейств Системы APG (включая «прикреплённые» семейства, а также семейства из дополнительного списка) в алфавитном порядке. Всего в списке — 475 семейств.

 Abolbodaceae
 Acanthaceae
 Achariaceae
 Achatocarpaceae
 Acoraceae
 Actinidiaceae
 Adoxaceae
 Aextoxicaceae
 Agapanthaceae
 Agavaceae
 Aizoaceae
 Akaniaceae
 Alismataceae
 Alliaceae
 Alseuosmiaceae
 Alstroemeriaceae
 Altingiaceae
 Alzateaceae
 Amaranthaceae
 Amaryllidaceae
 Amborellaceae
 Anacardiaceae
 Anarthriaceae
 Ancistrocladaceae
 Anemarrhenaceae
 Anisophylleaceae
 Annonaceae
 Anthericaceae
 Aphloiaceae
 Aphyllanthaceae
 Apiaceae
 Apocynaceae
 Aponogetonaceae
 Aquifoliaceae
 Araceae
 Araliaceae
 Aralidiaceae
 Arecaceae
 Argyrophyllaceae
 Aristolochiaceae
 Asparagaceae
 Asphodelaceae
 Asteliaceae
 Asteraceae
 Asteropeiaceae
 Atherospermataceae
 Aucubaceae
 Austrobaileyaceae
 Avicenniaceae
 Balanopaceae
 Balanophoraceae
 Balsaminaceae
 Barbeyaceae
 Basellaceae
 Bataceae
 Begoniaceae
 Behniaceae
 Berberidaceae
 Berberidopsidaceae
 Betulaceae
 Biebersteiniaceae
 Bignoniaceae
 Bixaceae
 Blandfordiaceae
 Bonnetiaceae
 Boraginaceae
 Boryaceae
 Brassicaceae
 Bretschneideriaceae
 Bromeliaceae
 Bruniaceae
 Buddlejaceae
 Burmanniaceae
 Burseraceae
 Butomaceae
 Buxaceae
 Byblidaceae
 Cabombaceae
 Cactaceae
 Calycanthaceae
 Calyceraceae
 Campanulaceae
 Campynemataceae
 Canellaceae
 Cannabaceae
 Cannaceae
 Caprifoliaceae
 Cardiopteridaceae
 Caricaceae
 Carlemanniaceae
 Carpodetaceae
 Caryocaraceae
 Caryophyllaceae
 Casuarinaceae
 Cecropiaceae
 Celastraceae
 Celtidaceae
 Centrolepidaceae
 Cephalotaceae
 Ceratophyllaceae
 Cercidiphyllaceae
 Chloranthaceae
 Chrysobalanaceae
 Circaeasteraceae
 Cistaceae
 Clethraceae
 Clusiaceae
 Cochlospermaceae
 Colchicaceae
 Columelliaceae
 Combretaceae
 Commelinaceae
 Connaraceae
 Convallariaceae
 Convolvulaceae
 Coriariaceae
 Cornaceae
 Corsiaceae
 Corynocarpaceae
 Costaceae
 Crassulaceae
 Crossosomataceae
 Crypteroniaceae
 Ctenolophonaceae
 Cucurbitaceae
 Cunoniaceae
 Cyclanthaceae
 Cyclocheilaceae
 Cymodoceaceae
 Cynomoriaceae
 Cyperaceae
 Cyrillaceae
 Cytinaceae
 Daphniphyllaceae
 Dasypogonaceae
 Datiscaceae
 Degeneriaceae
 Desfontainiaceae
 Diapensiaceae
 Dichapetalaceae
 Didiereaceae
 Didymelaceae
 Diegodendraceae
 Diervillaceae
 Dilleniaceae
 Dioncophyllaceae
 Dioscoreaceae
 Dipentodontaceae
 Dipsacaceae
 Dipterocarpaceae
 Dirachmaceae
 Donatiaceae
 Doryanthaceae
 Droseraceae
 Drosophyllaceae
 Ebenaceae
 Ecdeiocoleaceae
 Elaeagnaceae
 Elaeocarpaceae
 Elatinaceae
 Emblingiaceae
 Eremosynaceae
 Ericaceae
 Eriocaulaceae
 Erythroxylaceae
 Escalloniaceae
 Eucommiaceae
 Euphorbiaceae
 Euphroniaceae
 Eupomatiaceae
 Eupteleaceae
 Fabaceae
 Fagaceae
 Flacourtiaceae
 Flagellariaceae
 Fouquieriaceae
 Francoaceae
 Frankeniaceae
 Fumariaceae,
 Garryaceae
 Geissolomataceae
 Gelsemiaceae
 Gentianaceae
 Geraniaceae
 Gesneriaceae
 Gomortegaceae
 Goodeniaceae
 Goupiaceae
 Greyiaceae
 Griseliniaceae
 Grossulariaceae
 Grubbiaceae
 Gunneraceae
 Gyrostemonaceae
 Haemodoraceae
 Halesiaceae
 Haloragaceae
 Hamamelidaceae
 Hanguanaceae
 Heliconiaceae
 Helwingiaceae
 Hemerocallidaceae
 Hernandiaceae
 Herreriaceae
 Heteropyxidaceae
 Himantandraceae
 Hoplestigmataceae
 Huaceae
 Hugoniaceae
 Humiriaceae
 Hyacinthaceae
 Hydatellaceae
 Hydnoraceae
 Hydrangeaceae
 Hydrocharitaceae
 Hydroleaceae
 Hydrostachyaceae
 Hypericaceae
 Hypoxidaceae
 Hypseocharitaceae
 Icacinaceae
 Illiciaceae
 Iridaceae
 Irvingiaceae
 Iteaceae
 Ixerbaceae
 Ixioliriaceae
 Ixonanthaceae
 Japonoliriaceae
 Joinvilleaceae
 Juglandaceae
 Juncaceae
 Juncaginaceae
 Kaliphoraceae
 Kingdoniaceae
 Kirkiaceae
 Koeberliniaceae
 Krameriaceae
 Lacistemaceae
 Lactoridaceae
 Lamiaceae
 Lanariaceae
 Lardizabalaceae
 Lauraceae
 Laxmanniaceae
 Lecythidaceae
 Ledocarpaceae
 Lentibulariaceae
 Lepidobotryaceae
 Lepuropetalaceae
 Liliaceae
 Limnanthaceae
 Limnocharitaceae
 Linaceae
 Linnaeaceae
 Lissocarpaceae
 Loasaceae
 Lobeliaceae
 Loganiaceae
 Lophopyxidaceae
 Loranthaceae
 Lowiaceae
 Luzuriagaceae
 Lythraceae
 Magnoliaceae
 Malesherbiaceae
 Malpighiaceae
 Malvaceae
 Marantaceae
 Marcgraviaceae
 Martyniaceae
 Mayacaceae
 Medusagynaceae
 Medusandraceae
 Melanophyllaceae
 Melanthiaceae
 Melastomataceae
 Meliaceae
 Melianthaceae
 Memecylaceae
 Menispermaceae
 Menyanthaceae
 Mettenusiaceae
 Misodendraceae
 Mitrastemonaceae
 Molluginaceae
 Monimiaceae
 Montiniaceae
 Moraceae
 Morinaceae
 Moringaceae
 Muntingiaceae
 Musaceae
 Myoporaceae
 Myricaceae
 Myristicaceae
 Myrothamnaceae
 Myrsinaceae
 Myrtaceae
 Nartheciaceae
 Nelumbonaceae
 Nepenthaceae
 Neuradaceae
 Nitrariaceae
 Nothofagaceae
 Nyctaginaceae
 Nymphaeaceae
 Nyssaceae
 Ochnaceae
 Olacaceae
 Oleaceae
 Oliniaceae
 Onagraceae
 Oncothecaceae
 Opiliaceae
 Orchidaceae
 Oxalidaceae
 Paeoniaceae
 Pandaceae
 Pandanaceae
 Papaveraceae
 Paracryphiaceae
 Parnassiaceae
 Passifloraceae
 Paulowniaceae
 Pedaliaceae
 Peganaceae
 Pellicieraceae
 Penaeaceae
 Pentadiplandraceae
 Pentaphragmataceae
 Pentaphylacaceae
 Penthoraceae
 Peridiscaceae
 Petrosaviaceae
 Phellinaceae
 Philesiaceae
 Philydraceae
 Phrymaceae
 Phyllonomaceae
 Physenaceae
 Phytolaccaceae
 Picramniaceae
 Piperaceae
 Pittosporaceae
 Plagiopteraceae
 Plantaginaceae
 Platanaceae
 Plocospermataceae
 Plumbaginaceae
 Poaceae
 Podostemaceae
 Polemoniaceae
 Polygalaceae
 Polygonaceae
 Polyosmaceae
 Pontederiaceae
 Portulacaceae
 Posidoniaceae
 Potamogetonaceae
 Pottingeriaceae
 Primulaceae
 Prioniaceae
 Proteaceae
 Psiloxylaceae
 Pteridophyllaceae
 Pterostemonaceae
 Putranjivaceae
 Quiinaceae
 Quillajaceae
 Rafflesiaceae
 Ranunculaceae
 Rapateaceae
 Resedaceae
 Restionaceae
 Rhabdodendraceae
 Rhamnaceae
 Rhizophoraceae
 Rhoipteleaceae
 Rhynchocalycaceae
 Ripogonaceae
 Roridulaceae
 Rosaceae
 Rousseaceae
 Rubiaceae
 Ruppiaceae
 Rutaceae
 Sabiaceae
 Salicaceae
 Salvadoraceae
 Santalaceae
 Sapindaceae
 Sapotaceae
 Sarcobataceae
 Sarcolaenaceae
 Sarraceniaceae
 Saururaceae
 Saxifragaceae
 Scheuchzeriaceae
 Schisandraceae
 Schlegeliaceae
 Scrophulariaceae
 Scyphostegiaceae
 Setchellanthaceae
 Simaroubaceae
 Simmondsiaceae
 Siparunaceae
 Sladeniaceae
 Smilacaceae
 Solanaceae
 Sparganiaceae
 Spenocleaceae
 Sphaerosepalaceae
 Sphenostemonaceae
 Stachyuraceae
 Stackhousiaceae
 Staphyleaceae
 Stegnospermataceae
 Stemonaceae
 Stilbaceae
 Strasburgeriaceae
 Strelitziaceae
 Stylidiaceae
 Styracaceae
 Surianaceae
 Symplocaceae
 Taccaceae
 Tamaricaceae
 Tapisciaceae
 Tecophilaeaceae
 Tepuianthaceae
 Ternstroemiaceae
 Tetracarpaeaceae
 Tetracentraceae
 Tetrachondraceae
 Tetramelaceae
 Tetrameristaceae
 Theaceae
 Themidaceae
 Theophrastaceae
 Thismiaceae
 Thurniaceae
 Thymelaeaceae
 Ticodendraceae
 Tofieldiaceae
 Torricelliaceae
 Tovariaceae
 Tremandraceae
 Tribelaceae
 Trichopodaceae
 Trigoniaceae
 Trimeniaceae
 Tristichaceae
 Triuridaceae
 Trochodendraceae
 Tropaeolaceae
 Turneraceae
 Typhaceae
 Ulmaceae
 Urticaceae
 Vahliaceae
 Valerianaceae
 Velloziaceae
 Verbenaceae
 Violaceae
 Vitaceae
 Vivianiaceae
 Vochysiaceae
 Winteraceae
 Xanthorrhoeaceae
 Xeronemataceae
 Xyridaceae
 Zingiberaceae
 Zosteraceae
 Zygophyllaceae

См. также 
 Angiosperm Phylogeny Group
 Система APG II; Таксоны, входящие в систему APG II (полный список)
 Система APG III; Семейства цветковых растений (APG III)
 Цветковые растения
 Система органического мира

Примечания

Литература 
— doi 10.2307/2992015

Ссылки 
 Angiosperm Phylogeny Website 
 Кладограмма Системы APG с гиперссылками 
 Сравнение местоположения семейств Системы APG с местоположением этих семейств в Системах Кронквиста, Торна и Тахтаджяна 

APG
Появились в 1998 году